Sjezd mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v neděli 9. února jako zahajovací mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení sjezdu proběhlo v 8.00 hodin SEČ.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal Matthias Mayer z Rakouska, který na trati dosáhl průměrné rychlosti 99,675 km/h. Vybojoval tak vůbec první vítězství ve velkém závodu, když předtím jen dvakrát obsadil stříbrnou pozici v Super-G světového poháru. Stříbro si odvezl Ital Christof Innerhofer, pro nějž medaile představovala první olympijský kov. Na bronzové příčce dojel norský lyžař Kjetil Jansrud, který vybojoval druhou olympijskou medaili. Na ZOH 2010 již skončil druhý v obřím slalomu.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014